Max Mirnyi e Daniel Nestor eram os atuais campeões mas decidiram não participar juntos.  Mirnyi jogou com Horia Tecău, mas perderam nas primeira rodada para James Blake e Jack Sock. Nestor jogou com Łukasz Kubot, mas perderam nas semifinais para Blake e Sock. Bob e Mike Bryan conquistaram o título, derrotando Blake e Sock na final por 6–1, 6–2.

Cabeças de chave

 Bob Bryan /  Mike Bryan (Campeões)
 Max Mirnyi /  Horia Tecău ''(Primeira rodada)

<li> Łukasz Kubot /  Daniel Nestor (Semifinais)
<li> Alexander Peya /  Bruno Soares (Semifinais)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D